Примера А Уругвая по футболу 1967 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 18 туров. Все клубы из Монтевидео. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1968.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1967
Футбол в Южной Америке в 1967 году
1967 год в Уругвае